Двадцать сантимов (;  — «двадцать раппенов»;  — «двадцать чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускающийся с 1850 года только в виде монет.

Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен», иногда — «рапп». Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в 5, 10 и 20 сантимов указывается на латинском языке: в 1850—1876 годах — HELVETIA, с 1879 года — CONFŒDERATIO HELVETICA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в 20 сантимов. Автором первой монеты в 20 сантимов был Карл-Фридрих Фойгт (Мюнхен). Биллонные монеты этого типа чеканились до 1859 года, при этом в 1858 и 1859 годах менялся монетный сплав.

В 1881 году была начата чеканка никелевых монет. Реверс монеты, разработанный Карлом-Фридрихом Фойгтом, остался прежним, новый аверс разработал Карл Швенцер (Штутгарт). Этот тип монеты используется в Швейцарии до настоящего времени.

27 марта 1886 года был принят закон об изъятии из обращения биллонных монет, 30 июня того же года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только никелевые 20 сантимов образца 1881 года.

С 1939 года монеты в 20 сантимов чеканятся из медно-никелевого сплава.

26 ноября 2003 года был принят закон об изъятии из обращения никелевых монет образца 1881 года. 1 января 2004 года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только 20 сантимов образца 1939 года из медно-никелевого сплава. Швейцарский национальный банк принимает к обмену никелевые монеты в 20 сантимов, срок их обмена не ограничен.

Первоначально монеты в 20 сантимов чеканились в Страсбурге, обозначение двора буквы «BB» на реверсе. С 1858 года монеты чеканятся Монетным двором Швейцарии, обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы в сантимах